Eine Orthogonale Grundrissprojektion (griech. orthós richtig, gerade, aufrecht) bezeichnet die verzerrungsfreie und maßstabsgetreue Abbildung von Situationen. Gebäude, Verkehrswege, Bodenbedeckung u. a. werden mittels der Grundrissprojektion orthogonal in ein räumliches Bezugssystem, z. B. eine Karte eingemessen.

Topografie